Amerikai Egyesült Államok
 Emmet (Arkansas)
 Emmet (Dél-Dakota)
 Emmet (Észak-Dakota)
 Emmet (Nebraska)
 Emmet (Dodge megye, Wisconsin)
 Emmet (Marathon megye, Wisconsin)
 Emmet Township (Union megye, Dél-Dakota)
 Emmet Township (McDonough megye, Illinois)
 Emmet Township (Emmet megye, Iowa)
 Emmet Township (Renville megye, Minnesota)
 Emmet Township (Holt megye, Nebraska)
 Emmet megye (egyértelműsítő lap)